Příjmení Duckworth nese více různých osobností:

 Angela Duckworthová (* 1970) – americká profesorka psychologie a spisovatelka
 James Duckworth – více osob
 Tammy Duckworthová (* 1968) – americká politička